16-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 СССР:
 16-я армия (РККА).
 16-я армия (СССР).
 16-я воздушная армия.
 16-я армия (вермахт).
 16-я армия (Япония).
 16-я воздушная экспедиционная специальная группа (США).